

Юноши младша възраст U 17 (1994 – 1995)

Програма 

<noinclude>

Голмайстори 
Последна актуализация: 

<noinclude>

Крайно класиране 

Последна актуализация:

Бележки

Външни препратки 

Литекс (Ловеч) през сезоните